Stefan I Kotromanić
 Stefan II Kotromanić